Лелеки — топоним в России.

 Лелеки — упразднённая в 1994 году деревня в Шабалинском районе Кировской области.
 Лелеки, Старые Лелеки — упразднённая в 1980 году деревня в Свечинском районе Кировской области.